Израэль Чонси (; 1644 год, Сичуэйт, Колония Массачусетского залива — 14 марта 1703 года, Стратфорд, Колония Коннектикут) — священник, один из основателей Йельского университета.

Биография 
Родился в 1644 году в семье священника Чарльза Чонси (1592—1672), в будущем 3-го президента Гарвардского колледжа (1654—1672) и Кэтрин «Эйр» Чонси (1604—1667). Израэль Чонси в 1661 году окончил Гарвардский колледж. В 1663 году принял сан священника и стал пастором в Конгрегатской церкви в Стратфорде (Колония Коннектикут).

Израэль Чонси служил в армии капелланом и хирургом во время войны Короля Филипа (1675—1676), за что был пожалован 200 акрами земли в октябре 1681 года.

Йельский университет 

В 1700 году десять священников (все выпускники Гарвардского колледжа, разочаровавшиеся в образовании, полученном в колледже) собрались в Брэнфорде (Коннектикут), чтобы обсудить создание нового колледжа, который будет способен избежать ошибок, допущенных Гарвардом. В 1701 году, получив хартию от колониальной Генеральной Ассамблеи (выданную с целью обучать поколения «образцовых мужей»), они официально начали работу над созданием Коллегиальной школы в Брэнфорде, так тогда был назван будущий Йельский университет. Среди основателей будущего университета был и Израэль Чонси.
Первоначально, совет основателей хотел избрать первым ректором школы Израэля Чонси, но он отказался от этого поста.

Семья 
Израэль Чонси был женат два раза. Его первой женой была Мэри Николс, второй женой была Сара Хадсон.

Два сына Израэля Чонси стали священниками: Чарльз Чонси (1668—1714) и Исаак Чонси (1670—1745), а дочь — Абигейл (1701—1784) вышла замуж за священника Джона Грэма.

Основатели Йельского университета